Ellreching ist der Name folgender Orte:

 Ellreching (Gemeinde Geinberg), Ortschaft von Geinberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ellreching (Gemeinde Weilbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weilbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich